Berghamn steht für:

 Berghamn (Gemeinde), eine Gemeinde in Schweden 

Berghamn ist der Familienname folgender Person:

 Nils Berghamn (1933–2017), schwedischer Fußballspieler